An der U-21-Fußball-Europameisterschaft 1980 nahmen 25 Mannschaften teil.

Die Ausscheidungsspiele in den acht Qualifikationsgruppen wurden am 24. Mai 1978 gestartet und am 5. Februar 1980 abgeschlossen. Das Viertelfinale wurde in der Zeit vom 12. Februar bis 9. April 1980, und das Halbfinale wurde in der Zeit von 16. bis 30. April 1980 ausgetragen. Die Endspiele um den Titel fanden am 7. und am 21. Mai 1980 statt, wobei sich die UdSSR gegen die DDR mit einem Gesamtergebnis von 1:0 durchsetzte und damit den Europameistertitel gewann.

Die Schweiz schied bereits in der Vorrunde aus. Deutschland und Österreich nahmen an der U-21-Europameisterschaft 1980 nicht teil.

Modus 
Die 25 Nationalmannschaften wurden in acht Gruppen – sieben Gruppen zu drei Mannschaften und eine Gruppe zu vier Mannschaften – gelost. Die Nationalauswahlen hatten ihre Begegnungen mit Hin- und Rückspiel auszutragen. Die jeweiligen Gruppensieger (gelb gekennzeichnet) waren für das Viertelfinale qualifiziert, ab dem in Hin- und Rückspiel im K.-o.-System bis zum Finale gespielt wurde.

Teilnehmer

Abschneiden der deutschsprachigen Mannschaften

DDR 
Die DDR hatte in der Vorrundengruppe 4 die Niederlande und Polen zum Gegner. In den Heimspielen gab es zwei volle Erfolge – in Rostock 2:0 gegen die Niederlande und in Halle 4:1 gegen Polen – und in den Auswärtsspielen zwei Unentschieden (jeweils 1:1). Damit konnte sich die DDR mit einem Punkt Vorsprung vor Polen den Gruppensieg sichern.

Im Viertelfinale wurde der DDR als Gegner Ungarn zugelost. In Budapest mussten sich die Ostdeutschen zwar 0:2 geschlagen geben. Da das Heimspiel in Jena jedoch mit 3:0 gewonnen wurde, konnte sich die DDR für das Halbfinale qualifizieren. Dort war England der Gegner. Nachdem bereits das erste Spiel in Sheffield überraschend 2:1 gewonnen werden konnte, ließ sich die DDR den Erfolg nicht mehr nehmen und qualifizierte sich in Jena mit einem 1:0-Heimsieg für das Finale.

Im Finale war die UdSSR, die sich gegen Jugoslawien klar durchgesetzt hatte, der Gegner. Nachdem die Ostdeutschen im Heimspiel in Rostock vor 15.000 Zuschauern über ein 0:0 nicht hinaus kamen, mussten sie nach der 0:1-Niederlage in Moskau, wie schon 1978, mit dem Vize-Europameistertitel vorliebnehmen.

Schweiz 
Die Schweiz hatte in der Vorrundengruppe 8 neben Luxemburg die starken Italiener zum Gegner. Die direkten Duelle waren demnach entscheidend für den Gruppensieg. Nachdem die Eidgenossen im Heimspiel in Lugano nur zu einem 0:0-Unentschieden kamen und sich im Rückspiel in Brescia mit 0:1 geschlagen geben mussten, reichte dies nur zum zweiten Gruppenplatz.

Qualifikation

Gruppe 1 

|}

|}

Gruppe 2 

|}

|}

Gruppe 3 

|}

|}

Gruppe 4 

|}

|}

Gruppe 5 

|}

|}

Gruppe 6 

|}

|}

Gruppe 7 

|}

|}

Gruppe 8 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 
Für das Viertelfinale waren die acht Gruppensieger qualifiziert.

|}

|}

|}

|}

Halbfinale 

|}

|}

Finale

Hinspiel

Rückspiel

Beste Torschützen

Weblinks 
 U-21-EM 1980 bei uefa.com (englisch)
 U-21-EM 1980 bei RSSSF.com (englisch)

1980
Fußballveranstaltung 1978
Fußballveranstaltung 1979
Fußballveranstaltung 1980